Mehlhart ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Mehlhart (* 1982), deutscher Kirchenmusiker, römisch-katholischer Priester und Ordensmann (Dominikaner)
 Ulrich Mehlhart (* 1955), deutscher Klarinettist